Les Côtelettes est une pièce de théâtre de Bertrand Blier
Les Côtelettes est un film de Bertrand Blier, adapté de la pièce

Voir aussi